Вильгельм Карл Эрнст Зеебёк (; ,  — , ) — американский пианист, органист и композитор австрийского происхождения. Брат скульптора .

Сын банковского служащего. Начал учиться музыке у своей матери, дилетантки, получившей неплохое вокальное образование. С десяти лет учился игре на фортепиано у Германа Греденера, затем занимался также у Юлиуса Эпштейна и изучал контрапункт под руководством М. Г. Ноттебома, в 1875 г. брал уроки у Иоганнеса Брамса. В 1877—1878 гг. завершил образование в Санкт-Петербурге под руководством Антона Рубинштейна.

С 1880 г. жил и работал в Чикаго. Написал оперу «Недостающее звено» (; 1889), множество песен, выступал как органист и пианист. Исполнение Зеебёком сольной партии в собственном фортепианном концерте (с оркестром под управлением Теодора Томаса) получило высокую оценку У. Мэтьюза, отмечавшего, что автор — «пианист необыкновенного дарования и композитор исключительной красоты и изящества». Среди его учеников Джон Олден Карпентер.

Умер от диабета.

Примечания 

Пианисты США
Композиторы США
Академические музыканты США